Valeurs vertes est un magazine français bimestriel sur le thème du développement durable (écologie, économie et social). Magazine indépendant créé en fonds propres, il est vendu en kiosque ou par abonnement.

Le magazine 

Valeurs Vertes fut fondé en 1992 par Danielle Nocher. Il a pour ligne éditoriale de réconcilier l'économie et l'environnement.

Les rubriques de Valeurs Vertes rendent compte de la transversalité des enjeux soulevés par le développement durable. , Valeurs Vertes Finances voit les signatures de gestionnaires de fonds, de spécialistes de la gouvernance et de la notation du développement durable.

Chaque numéro fait l'objet d'un dossier spécial sur des sujets tels que l'agriculture, l'habitat, les transports, l'énergie, etc.

Parmi les rubriques, des pages Collectivités Locales, Eau, Europe, Entreprises, etc. font le tour de l'actualité. Un tableau de bord regroupe les pages Polémique, Associations, Innovations, Finances, etc. pour dresser un panorama des dernières informations sur ces thèmes et ces acteurs-clés du développement durable.

Valeurs Vertes fait appel à des chroniqueurs reconnus dans leur domaine :

 Jean-Paul Escande, diplômé d'immunologie de l'Institut Pasteur, professeur indépendant en santé environnementale et ancien élève du biologiste René Dubos ;
 Michel Drancourt, économiste, docteur es Sciences Économiques, auteur de nombreux ouvrages consacrés à l'entreprise ;
 Jean-François Descaves, président de la Financière de Champlain.

Le magazine paraît tous les deux mois, il est vendu au prix de 6 euros. Deux à trois hors-série sont publiés chaque année.

Le papier de Valeurs Vertes produit par Sappi Fine Paper Europe est certifié ISO 14001 et EMAS. Ce papier est composé en partie de fibres issues du recyclage, il est 100 % recyclable.

Les Entretiens Écologiques de Valeurs Vertes 

Valeurs Vertes organise depuis 2000 les Entretiens Écologiques Valeurs Vertes. Ils se déroulent au Sénat, à raison de deux à trois colloques par an.
 
Ces colloques réunissent ministres, scientifiques, économistes, élus, présidents d'associations, industriels, qui dialoguent ensemble. Le premier colloque avait pour thème Développement durable et finances (2000), celui qui fêtait les 15 ans du magazine : Quel avenir pour le développement durable ?

Forum de Valeurs Vertes 

Afin de faire réagir ses lecteurs sur des questions d'actualité ou des grands dossiers, Valeurs Vertes a mis en ligne un forum.

Pour fêter son , le journal a également décidé de lancer le concours « Durable de Lapin » récompensant les actions les plus tartignolles en matière de développement durable. Valeurs Vertes et un jury indépendant décerneront, chaque année, un unique grand Prix, trophée qui récompensera le « Nul» du développement durable.

Voir aussi

Liens externes 
 Site officiel de Valeurs Vertes
 Le forum de Valeurs Vertes

Presse écologiste
Magazine français
Titre de presse créé en 1992